Мистла има више значења:

 Мистла (Сочикоатлан), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Општина Мистла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Мистла (Исхуатлан де Мадеро), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику